Slate Islands (en français Îles d'ardoise) peut désigner :
 les îles Slate, un petit archipel des Hébrides intérieures situé en Écosse ;
 les îles Slate, un petit archipel du lac Supérieur situé en Ontario au Canada.
 les îles Slate, un petit archipel du lac des Bois en Ontario au Canada.